Aleksandrówek, un village du powiat de Konin dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Aleksandrówek, un village du powiat de Łask dans la voïvodie de Łódź.